Ме́цио Агости́ни (; 12 августа 1875, Фано — 22 апреля 1944, там же) — итальянский пианист, композитор и музыкальный педагог.

Окончил Музыкальный лицей имени Россини в Пезаро (1894 г.), ученик Марио Витали (фортепиано), Карло Педротти и Артуро Ванбьянки (композиция). С 1900 г. преподаватель гармонии в том же учебном заведении, в 1909 г. возглавил Венецианскую консерваторию, причём ему было отдано предпочтение перед Отторино Респиги и Ильдебрандо Пиццетти. Агостини руководил консерваторией на протяжении 30 лет, проведя её через трудный восстановительный период после Первой мировой войны (в 1917—1918 гг. занятия были прерваны, поскольку линия фронта проходила вблизи города); в 1926 г. под началом Агостини дебютировал студенческий оркестр консерватории. Однако в конце 1930-х гг., в связи с усиливающимися итало-германскими связями и нагнетанием общественной напряжённости, обстановка вокруг консерватории обострилась, и в 1939 г. Агостини был уволен за «профессиональную непригодность». Среди учеников Агостини Эрардо Трентиналья.

В композиторском наследии Агостини — несколько опер, в том числе «Иов и Мария» (; 1896, на черногорские темы), посвящённая бракосочетанию итальянского наследного принца (будущего короля Виктора Эммануила III) с черногорской принцессой Еленой. Агостини также писал симфоническую, камерную и вокальную музыку. Как пианист он известен, прежде всего, своим участием в фортепианном трио вместе со скрипачом Марио Корти и виолончелистом Джильберто Крепаксом.

В родном городе Агостини Фано его именем назван городской камерный хор.

Источники 

Пианисты Италии
Композиторы Италии
Академические музыканты Италии
Музыкальные педагоги Италии
Родившиеся в 1875 году
Родившиеся 12 августа
Умершие в 1944 году
Умершие 22 апреля
Персоналии по алфавиту